Ел Силантриљо има више значења:

 Ел Силантриљо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Силантриљо (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику